Суперкубок Каталонии (, ) — неофициальный футбольный турнир, разыгрываемый  с 2014 года на региональном уровне. Как правило, данный турнир проводится с участием двух лучших команд испанской Ла Лиги, представляющих автономное сообщество Каталония.

Матчи

Достижения

Последняя игра

Примечания 

Футбол в Каталонии
Футбольные соревнования в Испании